В парному розряді жіночого тенісного турніру Bank of the West Classic 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Патті Фендік і Джиджі Фернандес виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер 6–4, 7–5.

Сіяні пари 

 Патті Фендік /  Джиджі Фернандес (чемпіонки)
 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (фінал)

 Зіна Гаррісон /  Лорі Макніл (півфінал)
 Гретчен Раш /  Робін Вайт (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Bank of the West Classic